Symposion (aus , [dieses latinisiert] zu spätlat. ) und (später wohl deutsch groß zu) Symposium (Mehrzahl: Symposien) steht für:

 Symposion, in der Antike ein Gastmahl, eine gesellige Zusammenkunft
 Tagung, wissenschaftliche und themengebundene Vortrags- und Diskussionsveranstaltung
 Bildhauersymposium, gemeinsame Werkarbeit von Bildhauern, oft auch vor Zuschauern

Werke:
 Symposion (Platon), ein Dialog Platons
 Symposion (Xenophon), ein Werk Xenophons
 Das Gastmahl der sieben Weisen, ein Werk Plutarchs
 Symposion (Schriftenreihe), Verlag Karl Alber, Freiburg/München 1958 ff.

Siehe auch: